Гарет Емері (Gareth Emery) — популярний британський транс діджей та продюсер. Зайняв 14 позицію в топі діджеїв за версією журналу DJ Magazine 2012 року, опустившись за рік на 1 позицію.

Кар'єра 
Гарет Емері народився в місті Саутгемптон, нині проживає в Манчестері, Англія. Вперше він потрапив в поле зору музичної спільноти на початку 2002 року, коли дебютував його перший вініловий випуск — ремікс на композицію The Shrink — Nervous Breakdown. Після цього техно-трансового реміксу Гарет повертається до традиційного трансу. До наступного випуску увійшли два треки — Psiclone та Flood Control і здобули схвальний відгук Арміна Ван Бюрена та Феррі Корстена.

Однак треком, що поклав початок успіху Емері став GTR-Mistral, цей трек отримав величезну підтримку від таких провідних діджеїв світу як Tiësto, Пол ван Дайк, Армін ван Бюрен та Феррі Корстен.

В своїх композиціях Емері використовує класичне фортепіано, елементи джазу та панк-року. За останні кілька років, Гарет став одним з найвідоміших трансових діджеїв.

Список композицій

2002 
 GTR — Mistral [Five AM]
 GTR — Flood Control [Influential]
 GTR — Psiclone [Influential]
 GTR vs The Shrink — Nervous Breakdown (Trance mix) [Nutrition]
 GTR vs The Shrink — Nervous Breakdown (Bootleg mix) [Nutrition]

2003 
 CERN — The Message (additional production) [Five AM/ASOT]
 Cupa — Blaze [Five AM]
 Cupa — Foundation [Five AM]
 Nova — All This Love (GTR mix) [Multiply]
 CERN — Baileys (GTR dub) [Five AM]
 Quadraphonic — I Can Feel Your Love (Gareth Emery's GTR mix) [Lost Language]

2004 
 Wirefly — The Verdict (Gareth Emery & Mark Dedross mix) [Motion]
 Gareth Emery & Jon O'Bir — Escapade [Five AM]
 GTR — Reason To Believe (Original Mix) [Five AM]
 GTR — Reason To Believe (Gareth Emery Remix) [Five AM]
 Echano — Nothing To Live For (Gareth Emery Remix) [Motion]
 Will Holland — Magicka (Gareth Emery Remix) [Forty Five]
 Digital Delinquents — Forever (Gareth Emery Vocal/Dub mixes) [Equilibrium]

2005 
 Zodiak — Provincial Disco (Gareth Emery Remix) [MICREC]
 DJ Sammy — L'bby Haba (Gareth Emery Remix) [Super M]
 Gareth Emery — Between Dreams [Five AM]
 Gareth Emery — Backlash [Five AM]
 Gareth Emery — Tribalism [Five AM]
 Gareth Emery — History Of A Day [Five AM]
 Lange vs Gareth Emery — This Is New York [Lange Recordings]
 Lange vs Gareth Emery — X Equals 69 [Lange Recordings]
 Gareth Emery & Jon O'Bir — Bouncebackability [Five AM]
 Emery & Kirsch — Lose Yourself [Enhanced]
 Cupa — Mass Panic (Gareth Emery Remix) [Five AM]
 Cupa — Mass Panic (Concept mix) [Five AM]
 Digital Blues — Digital Blues [Lange Recordings]
 Digital Blues — Definition [Lange Recordings]
 Nu-NRG — Dreamland (Gareth Emery vs. Brisky Remix) [Monster]

2006 
 DT8 Project — Tomorrow Never Comes (Gareth Emery Remix) [Mondo]
 Lange vs Gareth Emery — Another You, Another Me [Vandit]
 Lange vs Gareth Emery — Back On Track (Gareth Emery Back On Breaks remix) [Lange]
 Mike Foyle — Shipwrecked (Gareth Emery remix) [Armind]
 Vinny Troia feat. Jaidene Veda — Flow (Gareth Emery Remix/Dub mix) [Curvve]
 Gareth Emery & Nicholas Bennison — Interlok [Five AM]
 Gareth Emery & Nicholas Bennison — Interlok (Gaz's Dubbed Out mix) [Five AM]
 Gareth Emery & Jon O'Bir — No Way Back [Five AM]
 Gareth Emery & Jon O'Bir — Integrate [Five AM]
 Lange vs Gareth Emery — On Track [Lange]
 Lange vs Gareth Emery — Three [Lange]
 George Acosta feat. Truth — Mellodrama (Gareth Emery Remix) [Five AM]

2007 
 Gareth Emery — More Than Anything [Five AM]
 Albert Vorne — Formentera What? (Gareth Emery Remix) [Club Elite]
 Gareth Emery pres. Runway — Outrageous [Baroque]
 Gareth Emery And Rue De Gar — Soul Symbol [Curvve Recordings]

2008 
 DJ Orkidea — Metaverse (Gareth Emery Remix) [AVA Recordings]
 Myon And Shane 54 feat. Carrie Skipper — Vampire (Gareth Emery's Garuda Remix) [Armind]
 Gareth Emery — This Is That [Five AM Records]
 Martin Roth — Off the World (Gareth Emery Remix) [Vandit]
 Darude Ft Blake Lewis — I Ran (So Far Away) (Gareth Emery Remix) [HMC/DRD Music Finland]
 Andrew Bennett Vs Tatana Feat. Tiff Lacey — Closer (Than A Heartbeat) (Gareth Emery Remix) [S2 Records]
 Bartlett Bros feat. Marcia Juell — Let it Flow (Gareth Emery Remix) [Lunatique]
 Stowers & Young — The Second Coming (Gareth Emery Remix) [Insight Recordings]

2009 
 Gareth Emery — Exposure/Metropolis [Garuda]
 Bobina — Time & Tide (Gareth Emery Remix) [World Club Music]
 Above & Beyond pres. Oceanlab — Lonely Girl (Gareth Emery Remix) [Anjunabeats]
 Ronski Speed feat. Ana — The Deep Divine (Gareth Emery Remix) [euphonic]
 M.I.K.E. — Sunrise At Palamos 2009 (Gareth Emery Remix) [Garuda]
 Fabio XB & Micky VI — Make This Your Day (Gareth Emery Remix) [S107 Recordings]
 Fabio XB & Andrea Mazza — Light To Lies (Gareth Emery Remix) [S107 Recordings]
 Gaia — Tuvan (Gareth Emery Remix) [Armind]
 Gareth Emery With Emma Hewitt — I Will Be the Same [Garuda]
 Terry Ferminal & Jonas Stenberg — A Thousand Miles, Memories (Gareth Emery Edit) [High Contrast Recordings]
 Gareth Emery — The Sound Of Garuda [Garuda]
 Rosie and The Goldbug — Heartbreak (Gareth Emery Remix)
 Darium Vs Gareth Emery — In This Silence (Black Army Mashup)

2010 
 Gareth Emery Feat Lucy Saunders — Sanctuary [Garuda]
 Gareth Emery — Northern Lights (Studio Album) [Garuda]
 Gareth Emery — Citadel [Garuda]
 Above & Beyond & Gareth Emery pres. OceanLab — On a Good Day (Metropolis) [Anjunabeats]
 Nadia Ali — Rapture (Gareth Emery Remix)

2011 
 Gareth Emery — Northern Lights Re-Lit (Studio Album) [Garuda]
 Брітні Спірс  — I Wanna Go (Gareth Emery Remix)
 Gareth Emery & Ben Gold — Flash
 Gareth Emery — Tokyo [Garuda]

2012 
 Gareth Emery Feat. Christina Novelli — Concrete Angel [Garuda]
 Gareth Emery — The Saga (Original Mix) [Garuda]
 Gareth Emery Feat. Ashley Wallbridge — DUI [Garuda]

2013 
 Gareth Emery — Meet Her In Miami [Garuda]

2014 
 Jose Gonzalez — Stay Alive (Gareth Emery Remix) [FREE]
 Gareth Emery Feat. Christina Novelli — Dynamite [Garuda]
 Gareth Emery — Firebird [Garuda]
 Gareth Emery — Isolate [Gareth Emery Self-released]
 Gareth Emery Feat. Ben Gold — Javelin [Garuda]
 Gareth Emery — Long Way Home [Garuda]
 Gareth Emery Feat. Krewella — Lights & Thunder [Garuda]
 Gareth Emery Feat. Bo Bruce — U [Garuda]
 http://www.garethemery.com/home/ 
Британські музиканти
Трансові музиканти